Валеран I де Люксембург-Линьи (; ок. 1252 — ) — сеньор де Линьи, Русси и Ла-Рош, основатель дома Люксембург-Линьи, младшей линии династии Люксембургов.

Второй сын Генриха V Белокурого, графа Люксембурга, и Маргариты де Бар.

Биография 
В 1262 году был эмансипирован отцом, и назначен наследником сеньории Линьи, полученной Генрихом V во фьеф от графа Тибо II де Бара. Участвовал в войне, которую его отец вместе с Тибо V Шампанским вел против графа де Бара. В 1265 году принес графу Шампани оммаж за Линьи.

17 сентября 1266 года граф де Бар овладел Линьи и сжег его; граф Люксембург, пришедший на помощь герцогу Лотарингскому в войне с епископом Меца, 14-го был взят в плен Тибо II в битве при Прени. Война закончилась в 1268 году арбитражем короля Франции Людовика IX, объявившего присягу Валерана графу Шампани недействительной, и обязавшего графа Люксембургского выплатить 3 тыс. марок серебром. Валеран лишался сеньории в случае отказа от принесения оммажа графу Бара.

В 1270 году Ферри III Лотарингский заключил союз с Валераном и его старшим братом, управлявшими Люксембургом, пока граф был в крестовом походе.

В июле 1271 и в 1274 году принес оммаж Тибо де Бару, и назначил графа Люксембурга эвентуальным наследником Линьи, в случае отсутствия мужского потомства, обязав его подтвердить вассальную присягу перед графом Бара.

В 1288 году пришел на помощь своему старшему брату Генриху VI Люксембургскому в войне с Жаном I Брабантским, и погиб в битве при Воррингене.

Семья 
Жена (после 1272): Жанна де Бовуар, дочь Матье II де Бовуар-сюр-Арронез и Матильды, вдовы Жиля III де Бомеца, шателена Бапома

Дети:

 Генрих II де Люксембург-Линьи (ум. 14.07.1303), сеньор де Линьи
 Валеран II де Люксембург-Линьи (ум. после 23.08.1366), сеньор де Линьи. Жена: Гийота Лилльская (ок. 1275—1338), дочь Жана IV, шателена Лилля, и Беатрисы де Клермон
 Филиппа де Люксембург-Линьи (ум. после 10.1287). Невеста некоего Генриха, «графа де Валанса», возможно, Генриха VII Люксембурга
 Элизабет де Люксембург-Линьи
 Маргарита де Люксембург-Линьи, монахиня

Примечания

Литература 
 , p. 6—14

Ссылки 
 WALERAN (I) de Luxembourg
 Walram I. Graf zu Ligny

Дом Люксембург-Линьи
Графы и сеньоры Линьи
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Графы Священной Римской империи XIII века
Графы де ла Рош-ан-Арден
Сеньоры Священной Римской империи XIII века